Леопольд Лёви-младший (, 30 августа 1871, Вена — 29 февраля 1940) — австрийский шахматист, мастер, участник ряда крупных соревнований, проводившихся на территории Австро-Венгрии и Германии. Сын Л. Лёви-старшего. Участвовал в организации венской половины матча на первенство мира между Эм. Ласкером и К. Шлехтером.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты Австро-Венгрии
Шахматисты Австрии
Родившиеся в Вене
Родившиеся 30 августа
Родившиеся в 1871 году